Карфур (, ) — второй по величине город Гаити. Является юго-западным пригородом столицы страны города Порт-о-Пренс. Население — 511 345 чел. (2015).

Примечания 

Города Гаити